Виена може да се отнася за столицата на Австрия или за други понятия.

Австрия 
 Виена ( ) - столицата на Австрия
 Виена (Bezirk Wien-Umgebung) - окръг в провинция Долна Австрия, заемащ територия около гр. Виена
 Виена, Вѝен или Вийн/Вин (Wien) – малка река в гр. Виена, вливаща се в Дунавския канал

Канада 
 Виена – бивше село, присъединено към гр. Бейхъм (Bayham), окръг Елджин (Elgin), провинция Онтарио, Канада

САЩ 
 Виена - град в окръг Феърфакс, щата Вирджиния
 Виена - град в окръг Уд, щата Западна Вирджиния
 Виена - град в окръг Онайда, щата Ню Йорк
 още 9 населени места (city, town, unincorporated town), 11 други селища (township, charter township, civil township, unincorporated community, census-designated place) и 2 исторически места (от Националния регистър) в САЩ

Франция 
 Виена – името по времето на Древен Рим на днешния гр. Виен, департамент Изер, регион Рона-Алпи, Франция

Други 
 Виена (397 Vienna) – астероид, открит през 1894 г.
 „Виена“ – име на операционната система Windows 7 (2009)

Вижте също 
 Виенская конвенция – редица конвенции, сключени във Виена, Австрия
 Виенски арбитраж – решения (1938, 1940) за териториално разширение на Унгария
 Виенски гамбит – термин от шахмата
 Виенски договор (1738) – мирен договор от 1738 г.
 Виенски конгрес, 1814 – 1815 г.
 виенски лагер – вид бира от Виена, Австрия от 1841 г.
 обсади на Виена, Австрия от Османската империя:
 Обсада на Виена – първа обсада на Виена, 27 септември – 14 октомври 1529 г.
 Обсада на Виена – втора обсада на Виена, 14 юли – 12 септември 1683 г.
 Виен (пояснение)